Flores je lahko:

 Flores, priimek več znanih ljudi
 Flores (Azori), otok v Azorih
 Flores (departma), departma na jugozahodu Urugvaja
 Flores (mesto), mesto v Gvatemali
 Flores (otok), otok v skupini Sundskih otokov